Simon Balázs (1966–2001) költő
Simon Balázs színházi rendező
Simon Balázs (1980) kosárlabdázó